God Bless America bezeichnet:
 God Bless America, US-amerikanisches patriotisches Lied und inoffizielle Nationalhymne der USA
 God Bless America (Album), Compilation-Album von LeAnn Rimes aus dem Jahr 2001
 God Bless America (Kompilation), Sampler aus dem Jahr 2001
 God Bless America (Film), US-amerikanischer Film von Bobcat Goldthwait aus dem Jahr 2011